Niemcy:
 Hainich - pasmo górskie

Inne:
 Hainich - park narodowy

Zobacz też:
 Hainich-Werratal
 Unstrut-Hainich